La polarización es el proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, los polos, que se consideran opuestos respecto a una cierta propiedad, quedando el conjunto en un estado llamado estado polarizado.

Diferentes tipos de polarización:

 Polarización electroquímica: modificación de las características de una celda electroquímica por el uso de la misma
 Polarización electromagnética
 Polarización eléctrica
 Polarización social
 Polarización política
 Polarización del vacío
 Polarización elíptica

Enlaces externos